Necochea (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Necochea (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
 Necochea (dier), een geslacht van vlokreeften